Überflieger steht für:
 einen Schüler oder Studenten, dem das Lernen besonders leicht fällt, siehe auch Hochbegabung
 die US-Fernsehserie Überflieger (auch Wings – Die Überflieger, 1990 bis 1997)
 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper, deutscher Animationsfilm (2017)

Siehe auch:
 Fly-over, ein Straßenverkehrs-Bauwerk  (nicht zu verwechseln mit dem englischen Begriff 'flyover') 
 Die Überfliegerin Erzählung von Angela Krauß (1995)